Печатин — русская фамилия.

Известные носители:
 Печатин, Валентин Александрович — русский советский живописец, маринист;
 Печатин, Илья Андреевич — белорусский журналист, общественный деятель.